Gotthardsberg ist der Name folgender Berge in Deutschland:

 Gotthardsberg (Bayerischer Wald), früherer Name des Kirchbergs (740 m), im Bayerischen Wald in Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern – ehemaliger Standort einer Burg, später eines Klosters 
 Gotthardsberg (Odenwald) (304 m), im Odenwald zwischen Weilbach (Bayern) und Amorbach, Landkreis Miltenberg, Bayern – ehemaliger Standort der Burg Frankenberg (Amorbach), heute mit Klosterruine Gotthardruine
 Gotthardsberg (Hartenstein) (522 m), im nördlichen Fränkischen Jura zwischen Velden (Pegnitz) und Hartenstein, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Gotthardsberg ist ein Ortsname von:
 Gotthardsberg, im Kirchspiel Lebro, Södermanland, Schweden

Siehe auch:
 Gotthard